Skubl ist der Familienname folgender Personen:

 David Skubl (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Michael Skubl (1877–1964), österreichischer Politiker (VF)